Anders Olsson può riferirsi a:
Anders Olsson (1810-1900), politico svedese.
Anders Olsson  (1865-1952), compositore svedese.
Anders Olsson (1949-vivente), scrittore svedese, membro dell'Accademia svedese.
Anders Olsson (1958-vivente), motociclista svedese.
Anders Olsson (1965-vivente), nuotatore e triatleta svedese.

Pagine correlate 
Anders Ohlsson